Tullhuset kan syfta på:
Tullhuset, Kalmar – Kalmar
Flera byggnader i Stockholm:
Tullhuset, Skeppsbron – en byggnad vid Skeppsbron i Gamla stan
Skeppsbrons tullpaviljonger – tre byggnader på Skeppsbrokajen
Stora Tullhuset – en byggnad vid Stadsgården 
Tullhuset, Blasieholmen – en tullbyggnad vid Nybrokajen / Hovslagargatan på Blasieholmen 
 Lilla Sjötullen – en byggnad på Djurgården vid Djurgårdsbrunnskanalen 
 Stora Sjötullen – en byggnad vid Blockhusudden på Södra Djurgården 
 Sjötullen – en byggnad på Långholmen 
 Tullstugorna – tullbyggnader vid Norrtull 
Tullhuset, Klinte, Gotland
Stora Tullhuset, Göteborg
Gamla tullhuset, Helsingborg – en byggnad vid Inre hamnen i Helsingborg
Gamla tullhuset, Mariehamn – i Mariehamns Västerhamn på Åland
Gamla tullhuset, Norrköping – ett tidigare tullpackhus i stadsdelen Saltängen i Norrköping
Gamla tullhuset, Gotland – Gotland
Dalarö tullhus – en byggnad i Dalarö

Tullhus